Neuwies ist der Ortsname von

 Neuwies (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Neuwies (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Neuwies (Gemeinde Tollet), Ortschaft der Gemeinde Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch:
 Neuwiese
 Neuwiesen (Begriffsklärung)